Greg Street ist der Name folgender Personen:

* Greg Street (Spieleentwickler), US-amerikanischer Spieldesigner 
 Greg Street (DJ), US-amerikanischer DJ